|}
|}

Interstate 90 (afgekort I-90) is een Interstate Highway in de Verenigde Staten. De snelweg begint in Seattle (Washington) en eindigt in Boston (Massachusetts). De weg is 4.988 km lang en is hiermee de langste Interstate  Highway van het land. De I-90 doorkruist dertien staten. Ten oosten van de grens Wisconsin-Illinois moet er tol worden betaald.

Lengte

Belangrijke steden aan de I-90 
Seattle - Spokane - Missoula - Billings - Rapid City - Sioux Falls - La Crosse - Madison - Janesville - Rockford - Chicago - Gary - Toledo - Cleveland - Erie - Buffalo - Rochester - Syracuse - Utica - Schenectady - Albany - Springfield -  Worcester - Boston

Externe link 
 Interstate-Guide

Interstate highway
Weg in Washington (staat)
Weg in Idaho
Weg in Montana
Weg in Wyoming
Weg in South Dakota
Weg in Minnesota
Weg in Wisconsin
Weg in Illinois
Weg in Indiana
Weg in Ohio
Weg in Pennsylvania
Weg in New York (staat)
Weg in Massachusetts